Theokleia ist

 eine Variante von Thekla
 ein Alternativname von Themistokleia